Суперкубок Нідерландів з футболу 1991  — 2-й розіграш турніру. Матч відбувся 14 серпня 1991 року між чемпіоном Нідерландів ПСВ та володарем кубка Нідерландів клубом Феєнорд.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1991
Нідерланди
1991 у нідерландському спорті
Серпень 1991